Санта Елена, Гранха има више значења:

 Санта Елена, Гранха (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Санта Елена, Гранха (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику